est une expression anglo-saxonne signifiant « attends-moi ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Rebecca St. James sorti le  ;
 , album de Moby sorti le  ;
 , album de The Pigeon Detectives sorti le  ;
 , album de Susan Tedeschi sorti le .

Chanson 

 , single de Rebecca St. James sorti le  ;
 , chanson de Hall and Oates présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kings of Leon présente sur l'album Mechanical Bull sorti le  ;
 , chanson de Rebecca St. James présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi